Stazione meteorologica di Roma Collegio Romano se stai cercando la stazione meteorologica di Roma Collegio Romano
Stazione meteorologica di Roma Ciampino se stai cercando la stazione meteorologica di Roma Ciampino
Stazione meteorologica di Roma Fiumicino se stai cercando la stazione meteorologica di Roma Fiumicino
Stazione meteorologica di Roma Monte Mario se stai cercando la stazione meteorologica di Roma Monte Mario
Stazione meteorologica di Roma Urbe se stai cercando la stazione meteorologica di Roma Urbe